Peyfuss ist der Familienname folgender Personen:

 Marietta Peyfuss (1868–1945), österreichische Malerin, Grafikerin, Holzschneiderin, Kunstgewerblerin
 Maximilian Peyfuss (1944–2019), österreichischer Osteuropahistoriker und Schriftsteller